Radošovice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Radošovice u Vlašimi, Gemeinde im Okres Benešov
 Radošovice u Českých Budějovic, Gemeinde im Okres České Budějovice
 Radošovice u Strakonic, Gemeinde im Okres Strakonice
 Radošovice, Ortsteil von Bystřice u Benešova, Okres Benešov
 Radošovice, Ortsteil von Říčany, Okres Praha-východ

Siehe auch:
 Radošovce